Apenesia dominica () — вид ос-бетилид рода Apenesia из подсемейства Pristocerinae  (Chrysidoidea, Hymenoptera). Северная Америка.

Распространение 
Северная Америка (Доминика).

Описание 
Мелкие осы-бетилиды. Длина тела около 3,1 мм.
Брюшко почти равно длине груди и головы вместе взятых, петиоль очень короткий. Тело коричневое. Жвалы с 3 апикальными зубцами. Глаза эллиптические, с 6 фасетками. Щёки короче, чем длина глаз. Голова шире, чем мезосома. Усики 12-члениковые. Нижнечелюстные щупики 4-члениковые, а нижнегубные состоят из 3 сегментов.
Вид был впервые описан в 1963 году, а его валидный статус подтверждён 2020 году бразильскими гименоптерологами Isabel D.C.C. Alencar (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, Витория, Эспириту-Санту, Бразилия) и Celso O. Azevedo (Universidade Federal do Espírito Santo, Departamento de Biologia, Эспириту-Санту, Бразилия).

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Apenesia
Животные, описанные в 1963 году
Насекомые Северной Америки
Эндемики Доминики